Konikow steht für:

 Konikow (Putlitz), Wohnplatz der Stadt Putlitz, Landkreis Prignitz, Brandenburg
 Konikow, polnisch Konikowo (Świeszyno), Dorf in der Gmina Świeszyno (Gemeinde Schwessin), Powiat Koszaliński (Kösliner Kreis), Woiwodschaft Westpommern, Polen